Начо Начев може да се отнася за:

 Начо Начев (1882 – 1960) – български юрист и политик;
 Начо Начев (1925 – 1995) – български инженер, ректор на ВМЕИ-София.